Иден (; ) — английская фамилия, а также географические названия:

Фамилия 
 Иден, Барбара (род. 1934) — американская актриса и певица.
 Иден, Бобби (род. 1980) — нидерландская фотомодель и порноактриса.
 Иден, Дайана (род. 1940) — канадская художница по костюмам.
 Иден, Джордж (1784—1849) — британский политик, 1-й граф Окленд, сын Уильяма Идена.
 Иден, Дороти (1912—1982) — британская писательница.
 Иден, Марк (1928—2021) — английский актёр.
 Иден, Ричард Джон (1922—2021) — британский физик-теоретик.
 Иден, Уильям (1745—1814) — британский дипломат и государственный деятель, 1-й барон Окленд.
 Иден, Энтони (1897—1977) — британский государственный деятель, 1-й граф Эйвон.

Персонажи 

 Иден (также Эден) — женщина-джинн, персонаж франшизы Диснея «Аладдин».

Топонимы 
Великобритания
 Иден (Камбрия) — район в Англии.
  — посёлок в Северной Ирландии.
 Иден — река в Англии.

США
  — город в Айдахо.
 Иден — статистически обособленная местность в Вайоминге.
  — городок в Вермонте.
  — городок в Висконсине, округ Айова.
  — городок в Висконсине, округ Фон-дю-Лак.
  — деревня в составе одноимённого городка.
 Иден — деревня в Миссисипи.
  — поселение в Мэриленде.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — город в Северной Каролине.
  — город в Техасе.
  — городок в Южной Дакоте.
  — поселение в Юте.

 Иден — тауншип в округе Браун (штат Миннесота).
 Иден — тауншип в округе Пайпстон (штат Миннесота).
 Иден — тауншип в округе Полк (штат Миннесота).

Прочие страны
 Иден — коммуна в земле Саксония-Анхальт (Германия).

См. также 
 Иден Парк
 Иден-Валли
 Иден-Лейк
 Иден-Прери
 Иден-Рок
 Эден (значения)
 Мартин Иден (значения)